Евге́ний Ка́рлович Бю́цов (; 1837—1904) — русский дипломат. Выступал в роли первого постоянного представителя России в Японии, второго в Китае, а также посланника в Греции, Иране и Швеции. Тайный советник (с 1887).

Биография 

Евгений Бюцов родился в 1837 году в шведской по происхождению семье потомственных российских дипломатов Бюцовых (т. ж. Бицов, Bützow). Его отец, Карл Карлович Бюцов (1791—1852), был в 1832—1842 годах генеральным консулом в Данциге, а с 1842 года — в Генуе; двоюродный дед Николай Николаевич Бюцов (1750—1833) был поверенным в делах в Испании в 1795—1799 годах.

В 1856 году, после окончания Александровского лицея, Е. К. Бюцов стал секретарём по дипломатической части при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве.

Участвовал в переговорах с Китаем, приведших к заключению Айгунского договора 1858.

С 1858 года — на службе в МИД России.

В период 1862—1873 годов работал в дипломатическом и консульских представительствах в Китае и Японии: в 1862—1865 — консул в Тяньцзине, в 1865—1869 — в Хакодате, в 1869—1870 — поверенный в делах в Китае, в 1871 стал первым русским консулом в Иокогаме, совместив эту должность с постом поверенного в делах России в Японии.

С 1873 по 1883 год — посланник в Цинской империи. Вместе с Н. К. Гирсом со стороны России и Цзэном Цзицзэ со стороны Китая подписал русско-китайский Договор об Илийском крае (1881).

С 1884 по 1889 год — посланник России в Греции.

С 1889 по 1897 год — посланник России в Иране.

С 1897 по 1904 год — чрезвычайный посланник в Стокгольме, при дворе короля Швеции и Норвегии.

Евгений Карлович Бюцов умер 17 октября 1904 года в городе Бадене. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Коллекция 
Петербургский коллекционер А. А. Половцов, с помощью своего друга в Министерстве Иностранных Дел, предшественника Бюцова на посту посланника в Китае, А. Г. Влангали выкупил предметы китайского искусства, собранные Бюцовым в период его службы в Китае. В настоящее время они представлены в составе китайской коллекции Эрмитажа.

Семья 
Супруга — Бюцова, Елена Васильевна (урождённая Клейменова) — географ, историк (18?? — после 1913).

Дети:
 Константин (1873—1932) — окончил в 1894 году Александровский лицей; дипломат; умер в эмиграции в Кламаре (Франция).
 Борис (1879—1914) — капитан лейб-гвардии Преображенского полка, советник Департамента личного состава и хозяйственных дел Министерства иностранных дел
 Ольга (1877—1925) — фрейлина императрицы Александры Федоровны; в 1915 году вышла замуж за генерал-майора адмиралтейства Г. Н. Папа-Фёдорова
 Нина — жена Боткина Сергея Дмитриевича, секретаря посольства в Вене
 Наталья — замужем за Барановским
 Сергей (1884—1915?) — поручик лейб-гвардии Преображенского полка; погиб в сражении в Холмской губернии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге
 Владимир (1887—1959) — поэт-лирик, автор романсов, пианист, стал известен в среде послереволюционной парижской эмиграции, так как был великолепным аккомпаниатором.

Примечания

Источники 
 Ф. 862 ГАРФ, С. 184 ф. 862, 295 ед. хр., 1860-1907. (Материалы ГА РФ (перечень фондов): Указатель фондов по номерам Часть 06 - с "Ф. Р-749" по "Ф. Р-1235")

Ссылки 
 Биография

Послы Российской империи в Японии
Послы Российской империи в Китае
Послы Российской империи в Греции
Послы Российской империи в Иране
Послы Российской империи в Швеции
Послы Российской империи в Норвегии
Тайные советники
Выпускники Александровского лицея
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)